Artjomowka () ist der Name von Orten sowie einem Fluss in Russland:

Orte:
 Artjomowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Argeningken-Graudszen/Graudschen bzw. Skambracken, 1938 bis 1946: Argenhof bzw. Brakenau, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Artjomowka (Tambow, Mordowo), Dorf im Rajon Mordowo, Oblast Tambow
 Artjomowka (Tambow, Scherdewka), Dorf im Rajon Scherdewka, Oblast Tambow
 Artjomowka (Tula, Beljow), Dorf im Rajon Beljow, Oblast Tula
 Artjomowka (Tula, Wenjow), Dorf im Rajon Wenjow, Oblast Tula
 Artjomowka (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Fluss:
 Artjomowka (Fluss), Fluss in der Region Primorje

Siehe auch:
 Artemiwka